Muhàmmad ibn al-Qàssim, pretendent àlida
 Muhàmmad ibn al-Qàssim, príncep omeia andalusí
 Muhàmmad ibn al-Qàssim, visir abbàssida
 Muhàmmad ibn al-Qàssim ath-Thaqafí, general d'època omeia